Авакатепек има више значења:
 Авакатепек (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авакатепек (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Авакатепек (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику